Третьяко́в:
 Третяков Анатолій Георгійович (1937—2014) — співробітник прокуратури, учасник російсько-української війни.
 Третьяков Валерій Михайлович — голова Херсонської обласної ради.
 Третьяков Віктор Вікторович — радянський російський скрипаль.
 Третьяков Дмитро Костянтинович — зоолог-морфолог.
 Третьяков Максим В'ячеславович — український футболіст.
 Третьяков Олександр Володимирович — російський спортсмен, олімпійський призер з греко-римської боротьби.
 Третьяков Олександр Володимирович — російський спортсмен, олімпійський призер зі скелетону.
 Третьяков Олександр Юрійович — український політик.
 Третьяков Павло Михайлович — російський підприємець, колекціонер.
 Третьяков Петро Миколайович — археолог.
 Третьяков Роберт Степанович — український поет.

Див. також 
 Третьякова
 Третякова